För att testa att redigera på Wikipedia, gå till Wikipedia:Sandlådan som är till för detta.

Test eller testning kan avse: 

 Programvarutestning – ett samlingsnamn för de metoder som används för att säkerställa bra kvalitet på programvara för datorer
 Psykologiskt test –  en standardiserad mätning av olika aspekter av mänskligt beteende
 Kärnvapentest – en detonation av kärnvapen som experiment och militärövning, se kärnvapenprov
 Krocktest – ett slags förstörande provning
 Testpilot – en person som provflyger luftfartyg
 Eltestning – Ett samlingsnamn på de metoder som används för att säkerställa god kvalitet och säkerhet för elektriska produkter